Здице () — город Чехии в районе Бероун Среднечешского края. Расположен на западе центральной части Чехии, в 40 км юго-западнее Праги и 10 км на юго-запад от административного центра района, г. Бероун на автомобильной трассе Прага-Пльзень на одноимённой реке, с юга протекает р. Литавка, с юго-запада Красный и Строупницкий потоки.

Является третьим по величине городом в районе Бероун.

История 
Первое документальное упоминание о Здице датируется 1147 годом. Статус поселка получил в 1872 году. Городом стал в 1994 году.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Здице
 История города на его официальном сайте

Города Среднечешского края